

Антонелюв — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Антонелюв — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства